Алюмогидрид:

 Алюмогидрид кальция 
 Алюмогидрид лития